Pälbar (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Chamdo in de Tibetaanse Autonome Regio
Pälbar (plaats), de hoofdplaats in het arrondissement Pälbar in Tibet